LBV 1806-20 – stella ipergigante
 Cl* 1806-20 – ammasso globulare
 SGR 1806-20 – magnetar